Гав'юк Олександр Юрійович (1979—2021) — скульптор і педагог, син скульптора Юрія Гав'юка.
 Гав'юк Микола Юрійович (нар. 19 грудня 1986, м. Львів) — український скрипаль.
 Гав'юк Юрій Юрійович (27. 09. 1947, м. Рахів Закарп. обл.) — український скульптор.